Ženská dvouhra Silicon Valley Classic 2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do singlové soutěže tenisového turnaje v San José hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráček. V kvalifikaci si účast zajistilo pět z nich včetně jedné šťastné poražené. Obhájkyní titulu byla Američanka Danielle Collinsová, která do turnaje nezasáhla kvůli zranění krku. Bodová ztráta pro ni znamenala, že v novém vydání žebříčku WTA opustila první desítku hodnocení.

Singlový debut v hlavní soutěži okruhu WTA zaznamenala 21letá Elizabeth Mandliková, dcera bývalé světové trojky Hany Mandlíkové, po výhře v kvalifikačním kole nad dvacátou první hráčkou žebříčku Jil Teichmannovou. Na úvod dvouhry vyřadila světovou třiatřicítku Alison Riskeovou-Amritrajovou. Poté podlehla světové čtyřce Paule Badosové, když o vítězce rozhodl až tiebreak rozhodující sady. V závěru třetího setu přitom dvakrát podávala na vítězství, ale výhodu prolomeného podání Španělky ani jednou nevyužila.

Vítězkou se stala sedmá nasazená obhájkyně finálové účasti Darja Kasatkinová, jež ve finále zdolala nenasazenou Američanku Shelby Rogersovou po třísetovém průběhu 6–7(2–7), 6–1 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk jí zajistil návrat do první světové desítky, kde naposledy figurovala v lednu 2019, a zároveň nové žebříčkové maximum, když vystoupala na deváté místo.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
 Caroline Dolehideová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Silicon Valley Classic
Tenis v USA v roce 2022
WTA Tour 2022